Droga krajowa B28 – droga krajowa w Austrii
 Droga krajowa B28 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi wschód - zachód od granicy z Francją w Kehl przez Freudenstadt, Nagold, Tübingen, Reutlingen, Metzingen, Ulm, Neu-Ulm do węzła Dreieck Hittistetten na autostradzie A7 koło Senden